En sismologie, une réplique est un tremblement de terre secondaire.
 Une réplique (par exemple, une réplique de bateau) est une reproduction d'un modèle ancien.
 Une réplique est une partie d'un dialogue au cinéma ou au théâtre ; quand une réplique est fréquemment citée, on parle de réplique culte.
 En droit, une réplique est le nom d'une réponse à un courrier.
 La Réplique est un collectif d'artistes français.